MLC kan avse:

MLC – ett spårvägssystem i Belgien, se Métro Léger de Charleroi
MLC – ett sätt att klassa olika typer av fordon, vägar, broar och liknande, se Military Load Class